Ти́тла — українське прізвище.

 Білл Титла (1904—1968) — американський аніматор українського походження.
 Титла Богдан (1928) — маляр-пейзажист і графік.
 Титла Галина (1935) — маляр-іконописець у США, дружина Богдана Титли.

Див. також 
 Титла або титло — діакритичний знак.

Українські прізвища